Tudora ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Tudora (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 in der Republik Moldau:
 Tudora (Ștefan Vodă), Gemeinde im Rajon Ștefan Vodă